Guisande peut désigner :
au Portugal :
Guisande, paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Guisande, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro et la région Nord.